Riksväg 14 kan syfta på:

Riksväg 14, Estland
Riksväg 14, Finland
Riksväg 14, Nederländerna
Riksväg 14 – gamla Riksfjorton i Sverige, gick mellan Sundsvall och Norska gränsen och ingår numera i E14
Historisk Riksväg 14 – tidigare vägnummer för Riksväg 19 i Sverige, Ystad - Östanå